Adam Bachleda-Curuś (ur. 1958) – polski przedsiębiorca i samorządowiec
 Alicja Bachleda-Curuś (ur. 1983) – polska aktorka
 Andrzej Bachleda-Curuś (1923–2009) – polski śpiewak operowy
 Andrzej Bachleda-Curuś II (ur. 1947) – polski narciarz alpejski
 Andrzej Bachleda-Curuś III (ur. 1975) – polski narciarz alpejski
 Jan Bachleda-Curuś (1951–2009) – polski narciarz alpejski
 Katarzyna Bachleda-Curuś (ur. 1980) – polska łyżwiarka szybka
 Tadeusz Bachleda-Curuś (ur. 1946) – polski geolog, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju